Banholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Banholzer, deutscher Countertenor, Organist und Musikwissenschaftler
 Paula Banholzer (1901–1989), Freundin Bertolt Brechts und seine erste Jugendliebe
 Frank Banholzer (1919–1943), unehelicher Sohn Bertolt Brechts, Kind der Paula Banholzer
 Rosemarie Banholzer (geb. Amann; * 1925), Mundartdichterin
 Thomas Banholzer (1954–2022), deutscher Jazzmusiker
 Volker M. Banholzer, deutscher Kommunikations- und Medienwissenschaftler
 Wilhelm Banholzer (1873–1914), deutscher katholischer Missionar

Siehe auch:
 Panholzer